Déformation peut faire référence à :
 Déformation d'un matériau, en science des matériaux et en mécanique des milieux continus : c'est la variation de dimension relative d’une pièce ou d’une portion de la matière ; comme la contrainte, c'est une grandeur tensorielle (cf. article Tenseur des déformations) ;
 Déformation (géologie), en géologie structurale : c'est un terme générique qui décrit les changements de forme, d'orientation ou de position d'un corps (roche, portion de la croûte terrestre) soumis à des contraintes ;
 , en mathématiques.